La Lega Nazionale B 1971-1972, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Chiasso.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1972-1973.
      Retrocessa in Prima Lega 1972-1973.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Chiasso e Friburgo promosse in Lega Nazionale A.
 Monthey e Gambarogno retrocesse in Prima Lega.

Classifica marcatori

Bibliografia 
 Gazette de Lausanne, annate 1971 e 1972;
 Gazzetta Ticinese, annate 1971 e 1972;
 Popolo e Libertà, annate 1971 e 1972;
 Archivio storico del L'Express, annate 1971 e 1972;
 Archivio storico del L'Impartial, annate 1971 e 1972;
 Archivio storico del Le Temps, annate 1971 e 1972;

Collegamenti esterni 
  Coppa Svizzera su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1971
Calcio nel 1972
1972 2